Iten steht für:
 Iten (Kenia), Stadt im Elgeyo-Marakwet County

Personen:
 Albert Iten (* 1962), Schweizer Radsportler
 Andreas Iten (* 1936), Schweizer Politiker (FDP) und Schriftsteller
 Bonaventura Iten (1909–1996), Schweizer Politiker (FDP)
 Dominique Marcel Iten (* 1986), Schweizer Radiomoderator, Redakteur und Musiker
 Doris Iten (* 1961), Schweizer Politikerin (SVP) und Unternehmerin
 Helen Iten (* 1968), Schweizer Jazz- und Popsängerin
 Joseph Iten (* 1943), Schweizer Rechtsanwalt und Politiker (CVP)
 Karin Iten (1956–2010), Schweizer Eiskunstläuferin
 Karl Iten (1922–1994), Schweizer Maler 

 Meinrad Iten (1867–1932), Schweizer Maler 
 Stefan Iten (* 1985), Schweizer Fußballspieler

IT-EN steht für:
 , ISO-3166-2-Code der italienischen Provinz

Siehe auch: 
 Iden
 Item
 Idem

ITEN